Cheng kan som auktorsförkortning betyda:

 Ching Yung Cheng
 Fung Ying Cheng
 Mien Cheng
 Ming Cheng
 Sze Hsu Cheng
 Wan Chun Cheng

Robotskapade auktorsförkortningar